Langona  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . 34 вида рода встречаются в Азии и Африке.

Виды 
 Langona alfensis Heciak & Prószynski, 1983 — Судан
 Langona aperta (Denis, 1958) — Афганистан
 Langona avara Peckham & Peckham, 1903 — Южная Африка
 Langona bhutanica Prószynski, 1978 — Бутан, Китай
 Langona biangula Peng, Li & Yang, 2004 — Китай
 Langona bisecta Lawrence, 1927 — Намиб
 Langona bitumorata Próchniewicz & Heciak, 1994 — Танзания
 Langona bristowei Berland & Millot, 1941 — Западная Африка, Центральная Африка
 Langona goaensis Prószynski, 1992 — Индия
 Langona hongkong Song et al., 1997 — Гонконг
 Langona improcera Wesolowska & Russell-Smith, 2000 — Танзания
 Langona kurracheensis Heciak & Prószynski, 1983 — Индия
 Langona maculata Peng, Li & Yang, 2004 — Китай
 Langona magna Caporiacco, 1947 — Восточная Африка
 Langona maindroni (Simon, 1886) — Сенегал
 Langona mallezi (Denis, 1947) — Египет
 Langona manicata Simon, 1901 — Южная Африка
 Langona mediocris Wesolowska, 2000 — Зимбабве
 Langona minima Caporiacco, 1949 — Кения
 Langona oreni Prószynski, 2000 — Израиль
 Langona pallida Prószynski, 1993 — Саудовская Аравия, Афганистан
 Langona pallidula Logunov & Rakov, 1998 — Туркменистан
 Langona pecten Próchniewicz & Heciak, 1994 — Кения, Танзания
 Langona pilosa Wesolowska, 2006 — Намибия
 Langona redii (Audouin, 1826) — Египет, Израиль, Сирия 
 Langona rufa Lessert, 1925 — Эфиопия, Восточная Африка
 Langona senegalensis Berland & Millot, 1941 — Сенегал
 Langona simoni Heciak & Prószynski, 1983 — Индия
 Langona tartarica (Charitonov, 1946) — Центральная Азия, Китай
 Langona tigrina (Simon, 1885) — Индия
 Langona trifoveolata (Lessert, 1927) — Впадина Конго
 Langona ukualuthensis Lawrence, 1927 — Намиб
 Langona vitiosa Wesolowska, 2006 — Намиб
 Langona warchalowskii Wesolowska, 2007 — Южная Африка

Литература 
 Murphy, Frances & Murphy, John (2000): An Introduction to the Spiders of South East Asia. Malaysian Nature Society, Kuala Lumpur
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 9.5. American Museum of Natural History

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных